Лос Елотес има више значења:

 Лос Елотес, Сан Мигел де лос Елотес (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Елотес, Виља де Гарсија (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Елотес (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику